Unter dem Begriff Traubenwickler versteht man folgende Insekten:

* Einbindiger Traubenwickler (Eupoecilia ambiguella)
 Bekreuzter Traubenwickler (Lobesia botrana)

sowie deren Erscheinungsformen:

 Heuwurm
 Sauerwurm
 Süßwurm